Amlach ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Amlach, Gemeinde im Bezirk Lienz, Tirol
 Amlach (Gemeinde Greifenburg), Ortsteil der Marktgemeinde Greifenburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Amlach (Gemeinde Spittal), Katastralgemeinde von Spittal an der Drau, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten